Heinrich Schürmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schürmann (Politiker) (1922–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Schürmann (Schriftsteller) (1940–2008), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Maler 
 Heinrich Schürmann (Jurist) (* 1951), deutscher Jurist und Richter 

Siehe auch:
 Heinz Schürmann